Die Grand Est Open 88 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Contrexéville. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 10. bis 15. Juli 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Contrexéville